Sant'Antonio ima više značenja:
 Sant'Antonio (Alesandrija)
 Sant'Antonio (Askoli Pičeno)
 Sant'Antonio (Asti)
 Sant'Antonio (Avelino)
 Sant'Antonio (Beluno)
 Sant'Antonio (Benevento)
 Sant'Antonio (Bergamo)
 Sant'Antonio (Bolonja)
 Sant'Antonio (Bolcano)
 Sant'Antonio (Breša)
 Sant'Antonio (Kampobaso)
 Sant'Antonio (Kjeti)
 Sant'Antonio (Kremona)
 Sant'Antonio (Kuneo)
 Sant'Antonio (Ferara)
 Sant'Antonio (Firenca)
 Sant'Antonio (Frozinone)
 Sant'Antonio (Groseto)
 Sant'Antonio (Imperija)
 Sant'Antonio (Latina)
 Sant'Antonio (Mantova)
 Sant'Antonio (Matera)
 Sant'Antonio (Mesina)
 Sant'Antonio (Modena)
 Sant'Antonio (Novara)
 Sant'Antonio (Padova)
 Sant'Antonio (Parma)
 Sant'Antonio (Pavija)
 Sant'Antonio (Peruđa)
 Sant'Antonio (Pjačenca)
 Sant'Antonio (Pistoja)
 Sant'Antonio (Potenca)
 Sant'Antonio (Ravena)
 Sant'Antonio (Ređo di Kalabrija)
 Sant'Antonio (Rim)
 Sant'Antonio (Salerno)
 Sant'Antonio (Sondrio)
 Sant'Antonio (Teramo)
 Sant'Antonio (Torino)
 Sant'Antonio (Trento)
 Sant'Antonio (Trevizo)
 Sant'Antonio (Udine)
 Sant'Antonio (Venecija)
 Sant'Antonio (Verčeli)
 Sant'Antonio (Vibo Valencija)
 Sant'Antonio (Vičenca)
 Sant'Antonio (Viterbo)